Межево — деревня в Конаковском районе Тверской области

География 
Деревня находится в 8 км от центра поселения Редкино.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 34 человека.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Городенскому сельскому поселению Конаковского района
Тверской области.

Известные люди 
В деревне родился Герой Советского Союза Павел Александрович Кайков.

Примечания 

Населённые пункты Конаковского района